Гашпар Кортиріал (порт. Gaspar Corte-Real) — португальський мореплавець, син Жуана Кортиріала. 
 Мігел Кортиріал (порт. Miguel Corte Real) — португальський мореплавець, брат Гашпара Кортиріала. 
 Жуан Ваш Кортиріал (Корт Реал) (порт. João Vaz Corte Real; [ʒuɐũ vaʃ koɾt (ɨ) ʁiaɫ], помер 1496) — португальський мореплавець.